Der Changchun Yatai Football Club, allgemein bekannt als Changchun Yatai, ist ein Fußballverein aus Changchun in China. Der Verein spielt in der Chinese Super League, der höchsten Spielklasse des Landes.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein 1996 durch die Yatai-Gruppe, einen Mischkonzern aus Changchun. Der Konzern ist gleichzeitig auch Namensgeber des Vereins. Changchun Yatai begann in der 3. chinesischen Liga und schaffte den Aufstieg bis 2000 nicht. Erst durch den Kauf des eine Liga höher spielenden Vereins Bayi Chaoneng konnte 2000 aufgestiegen werden. 2006 erfolgte der Aufstieg in die Chinese Super League, dem 2007 die erste Meisterschaft des Vereins folgte. Durch den Gewinn der Meisterschaft konnte man sich erstmals für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Der Verein nahm 2008 an der AFC Champions League teil. Nach Abschluss der Gruppenphase belegte Changchun Yatai den zweiten Platz und verfehlte das Erreichen der nächsten Runde nur knapp. Nach Abschluss der Chinese-Super-League-Saison 2008 belegte der Klub den sechsten Platz und wurde in der darauffolgenden Saison mit einer Punktzahl von 50 und nur einem Punkt Rückstand auf den Erstplatzierten, Beijing Guoan, Vizemeister.

In der Saison 2010 verfehlte der Klub hingegen mit Platz 9 die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

Vereinserfolge

National 
 Chinese Super League: 2007
 Vizemeister: 2009
 China League One:
 Vizemeister: 2005

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Changchun Stadium in Changchun aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 38.500 Personen.

Koordinaten:

Platzierungen

Bekannte Spieler

Trainerchronik 
Stand: Februar 2021

Weblinks 
 Offizielle Website
 Changchun Yatai in der Datenbank von transfermarkt.de
 Changchun Yatai in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Chinesischer Fußballverein
Sport (Changchun)
Organisation (Changchun)